El príncipe Felipe Guillermo de Brandeburgo-Schwedt (; castillo de Königsberg, 19 de mayo de 1669 - castillo de Schwedt, 19 de diciembre de 1711) fue un príncipe prusiano, el primer propietario de la secundogenitura prusiana de Brandeburgo-Schwedt y gobernador de Magdeburgo desde 1692 hasta 1711.

Biografía 
Felipe Guillermo era el hijo mayor del Gran Elector y su segunda esposa, la Princesa Sofía Dorotea de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Uno de los mayores empeños de su madre era asegurar la posición financiera de sus hijos, principalmente por la adquisición de tierras. Poco después de su nacimiento, Felipe Guillermo fue investido con el dominio de su madre de Schwedt, y más tarde el gobierno de Brandeburgo-Prusia añadió el territorio de Wildenbruch. Ambos dominios fueron mejorados con la atención e inversiones de la Princesa Sofía Dorotea. Después de la muerte de su madre, Felipe alcanzó un acuerdo con fecha 3 de marzo de 1692 con su hermanastro, el Elector Federico III, sobre los ingresos y territorios cedidos a él por el Gran Elector, incluyendo el señorío sin soberanía de Halberstadt. Felipe recibió para él y sus descendientes infantazgos garantizados que le generaban ingresos de 24.000 táleros cada año, a lo que se añadían ingresos que ascendían a 22.000 táleros por su gobierno sobre Schwedt, más salarios militares de unos 20.000 táleros, totalizando 66.000 coronas que le permitían sostener una corte, en cierto estilo, para sí mismo.

Sostuvo, como todos los miembros varones de su casa, el título de cortesía de "Margrave de Brandeburgo". Después de la coronación de su hermano mayor, Federico, se convirtió en "Príncipe de Prusia, Margrave de Brandeburgo" con el trato de Alteza Real. La nomenclatura "Brandeburgo-Schwedt" se puso en uso en el siglo XIX, póstumamente, para distinguir a los señores de Schwedt de la línea principal de los Hohenzollern. Felipe Guillermo fue el ancestro de la rama de Schwedt de la Casa Real de Hohenzollern. El 25 de enero de 1699, Felipe Guillermo contrajo matrimonio con la Princesa Juana Carlota de Anhalt-Dessau (1682-1750), hija de Juan Jorge II de Anhalt-Dessau. Cuando quedó viuda, se convirtió en Abadesa de la Abadía Imperial de Herford.

Felipe Guillermo sirvió como general en las campañas contra Francia y fue promovido en 1697 a Inspector-General de artillería. Su hermanastro, el Príncipe Elector Federico III (después rey Federico I de Prusia), también le dio en propiedad varios regimientos. Durante su tiempo como gobernador de Magdeburgo, fue elevado por la Universidad de Halle (Saale) al puesto de "Rector magnificentissimus”.

La residencia de Berlín, el Weilersche Palais, fue posteriormente utilizada por el Káiser Guillermo I. Fue enterrado en la Catedral de Berlín, donde están enterrados la mayoría de los miembros de la Casa de Hohenzollern. 

Debido a que el hijo mayor de Felipe, Federico Guillermo, era menor de edad a su muerte, los reyes de Prusia (Federico I y Federico Guillermo I) se encargaron de su tutela. En 1821, al morir su nieta Ana Isabel Luisa, la línea colateral de Brandeburgo-Schwedt quedó extinta.

Descendientes 
 Federico Guillermo, Margrave de Brandeburgo-Schwedt (1700-1771); desposó en 1734 a la Princesa Sofía Dorotea de Prusia (1719-1765).
 Margravina Federica Dorotea Enriqueta de Brandeburgo-Schwedt (1700-1701).
 Margravina Enriqueta María de Brandeburgo-Schwedt (1702-1782); desposó en 1716 al Príncipe Federico Luis de Wurtemberg (1698-1731).
 Jorge Guillermo de Brandeburgo-Schwedt (* / † 1704).
 Federico Enrique, Margrave de Brandeburgo-Schwedt (1709-1788); desposó en 1739 a la Princesa Leopoldina María de Anhalt-Dessau (1716-1782).
 Margravina Carlota de Brandeburgo-Schwedt (1710-1712).

Ancestros

Referencias 
 Bernhard von Poten: Philipp Wilhelm (Markgraf von Brandenburg-Schwedt). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 25, Duncker & Humblot, Leipzig 1887, S. 761 f.
 Heinrich Jobst Graf von Wintzingerode: Schwierige Prinzen. Die Markgrafen von Brandenburg-Schwedt. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlín 2011. ISBN 978-3-8305-1881-5.

Enlaces externos 

 Markgraf Philipp Wilhelm von Brandenburg-Schwedt – Seite des Schlossgitterverein Schwedt/Oder e. V. mit einem Porträt des Markgrafen

Alemanes del siglo XVII
Alemanes del siglo XVIII
Margraves de Brandeburgo-Schwedt (rama cadete de los Hohenzollern)